Copa Confraternidad Rioplatense 1924 - mecz towarzyski o puchar Confraternidad Rioplatense odbył się w 1924 roku. W spotkaniu uczestniczyły zespoły: Urugwaju i Argentyny. Zespół Urugwaju składał się z zawodników wyrzuconych z reprezentacji, z tego więc powodu mecz ten nie jest uważany za oficjalny.

Mecze 

Triumfatorem turnieju Copa Confraternidad Rioplatense 1924 został zespół Urugwaju.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Urugwaju
1924 w piłce nożnej